Fredi steht für:

 eine Variante männlicher Vornamen, siehe Freddy
 Fredi (Sänger) (1942–2021), finnischer Schlagersänger
 Bartolo di Fredi (um 1330–um 1409), italienischer Maler

Siehe auch:
 Fred
 Freddi
 Freddie